Новожилова — женская форма русской фамилии , а также топоним. 

 Известные носители 

 Новожилова, Галина Григорьевна (1922—2021) — советская актриса театра и кино, радиоведущая, заслуженная артистка РСФСР.
 Новожилова, Зоя Григорьевна (род. 1943) — советский комсомольский деятель и дипломат. Топоним 
 Новожилова — деревня Верх-Иньвенского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Новожилова — бывшая деревня в составе (примерно с 1964 года) города Березники Пермского края.